Carballo puede estar referido a:

Miscelánea 
 Carballo (apellido), apellido.
 Carballo (árbol), nombre alternativo del roble (Quercus robur).
 Queso de El Carballo, tipo de queso que se elabora en el Principado de Asturias, España.

Topónimos

España

Provincia de Asturias 
 Carballo (Narcea), parroquia y lugar del concejo de Cangas del Narcea, Principado de Asturias, España.
Carballo del Cuito, lugar de la parroquia de Grandas de Salime, concejo de Grandas de Salime.
Carballofalso, lugar de la parroquia de Grandas de Salime, concejo de Grandas de Salime.
 Llandecarballo, lugar de la parroquia de Grandas de Salime, concejo de Grandas de Salime.

Provincia de La Coruña 
 Carballo (Ames), lugar de la parroquia de Trasmonte, municipio de Ames.
Carballo (Ares), lugar de la parroquia de Cervás, municipio de Ares.
Carballo (Arzúa), lugar de la parroquia de Rendal, municipio de Arzúa.
Carballo (Bermuy), lugar de la parroquia de Bermuy, municipio de Puentes de García Rodríguez.
Carballo (Eume), lugar de la parroquia de Eume, municipio de Puentes de García Rodríguez.
Carballo (La Coruña), municipio.
Carballo (Mañón), lugar de la parroquia y municipio de Mañón.
Carballo (parroquia), parroquia y lugar del municipio de Carballo.
Carballo (Pedroso), lugar de la parroquia de Pedroso, municipio de Narón.
Carballo (Pereira), lugar de la parroquia de Pereira, municipio de Órdenes.
Carballo (Sada), lugar de la parroquia de Carnoedo, municipio de Sada.
Carballo (Sedes), lugar de la parroquia de Sedes, municipio de Narón.
Carballo (Villamayor), lugar de la parroquia de Villamayor, municipio de Órdenes.
Carballo Furado, lugar de la parroquia de Doso, municipio de Narón.
Carballorredondo, lugar de la parroquia de Gestoso, municipio de Monfero.
Carballos (Oroso), lugar de la parroquia de Deijebre, municipio de Oroso.
 Carballos Altos, lugar de la parroquia de Lema, municipio de Arzúa.
Carballotorto (La Coruña), lugar de la parroquia de Villarraso, municipio de Aranga.
 Chave de Carballo, lugar de la parroquia de Bastavales, municipio de Brión.
Couto Carballo, lugar de la parroquia de Ordoeste, municipio de La Baña.
 O Carballo (Cambre), lugar de la parroquia de Vigo, municipio de Cambre.
O Carballo (Cariño), lugar de la parroquia de Sismundi, concello de Cariño.
 O Carballo (Oleiros), lugar de la parroquia de Nós, municipio de Oleiros.
O Carballo (Paderne), lugar de la parroquia de Villozás, municipio de Paderne.
O Carballo (San Saturnino), lugar de la parroquia de Lamas, concello de San Saturnino.
O Carballo Gordo, lugar de la parroquia de San Salvador de Couzadoiro, municipio de Ortigueira.
Os Carballos (Ortigueira), lugar de la parroquia de San Salvador de Couzadoiro, municipio de Ortigueira.
Vilar do Carballo, lugar de la parroquia de Oza, municipio de Carballo.

Provincia de Lugo 
 Carballo (Abadín), lugar de la parroquia de Abeledo, municipio de Abadín.
Carballo (Friol), parroquia y lugar del municipio de Friol.
Carballo (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Piñeira, municipio de Monforte de Lemos.
Carballo (Sarria), lugar de la parroquia de Chorente, municipio de Sarria.
Carballo (Saviñao), lugar de la parroquia de Abuíme, municipio de Saviñao.
Carballo (Taboada), parroquia del municipio de Taboada.
Carballo Blanco, lugar de la parroquia de Cillero, municipio de Barreiros.
Carballo do Hospital, lugar de la parroquia de Hospital, municipio de Quiroga.
Carballo do Vento, lugar de la parroquia de Nodar, municipio de Friol.
Carballoguidín, lugar de la parroquia de Freixo, municipio de Fonsagrada.
Carballós (Saviñao), lugar de la parroquia de Villacaíz, municipio de Saviñao.
Carballós (Taboada), lugar de la parroquia de Gián, municipio de Taboada.
Carballotorto (Lugo), lugar de la parroquia de Cuesta, municipio de Villalba.
O Carballo (Antas de Ulla), lugar de la parroquia y municipio de Antas de Ulla.
O Carballo (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Triabá, municipio de Castro de Rey.
O Carballo (Guntín), lugar de la parroquia de Villameá, municipio de Guntín.
O Carballo (Jove), lugar de la parroquia de Morás, municipio de Jove.
O Carballo (Labrada), lugar de la parroquia de Labrada, municipio de Guitiriz.
O Carballo (Lugo), lugar de la parroquia de Pontomillos, municipio de Lugo.
O Carballo (Pantón), lugar de la parroquia de Ribas de Miño, municipio de Pantón.
O Carballo (San Breijo de Parga), lugar de la parroquia de San Breijo de Parga, municipio de Guitiriz.
O Carballo (Sarria), lugar de la parroquia de San Miguel de Villapedre, municipio de Sarria.
O Carballo (Trabada), lugar de la parroquia y municipio de Trabada.
O Carballo (Valle de Oro), lugar de la parroquia de Villacampa, municipio de Valle de Oro.
O Carballo (Villalba), lugar de la parroquia de Goiriz, municipio de Villalba.
O Carballo (Vivero), lugar de la parroquia de Galdo, municipio de Vivero.
O Carballo do Lor, lugar de la parroquia de Quintá de Lor, municipio de Quiroga.
O Carballo Gallado, lugar de la parroquia de Burgás, municipio de Germade.
 O Carballo Mariño, lugar de la parroquia de Lagoa, municipio de Alfoz.
San Xil de Carballo, parroquia del municipio de Samos.
 Trasar de Carballo, lugar de la parroquia de Cartelos, municipio de Carballedo.

Provincia de Orense 
 Carballo (Verea), lugar de la parroquia y municipio de Verea.
O Carballo (Celanova), lugar de la parroquia de Milmanda, municipio de Celanova.
O Carballo (San Juan del Río), lugar de la parroquia de Sanjurjo, municipio de San Juan del Río.
 Os Carballos (Puebla de Trives), lugar de la parroquia de La Encomienda, municipio de Puebla de Trives.

Provincia de Pontevedra 
 Carballo (Bayona), lugar de la parroquia de Baredo, municipio de Baiona.
Carballo (Dozón), lugar de la parroquia de Dozón, municipio de Dozón.
Carballo (La Cañiza), lugar de la parroquia de Luneda, municipio de La Cañiza.
Carballo (La Estrada), lugar de la parroquia de Liripio, municipio de La Estrada.
Carballo (Sangenjo), lugar de la parroquia de Gondar, municipio de Sangenjo.
Carballo (Tuy), lugar de la parroquia de Areas, municipio de Tuy.
Carballo (Villanueva de Arosa), lugar de la parroquia de Bayón, municipio de Villanueva de Arosa.
Carballo da Pedra, lugar de la parroquia de Valeije, municipio de La Cañiza.
Carballo do Pazo, lugar de la parroquia de Beade, municipio de Vigo.
Loimil de Carballo, lugar de la parroquia de Loimil, municipio de La Estrada.
O Carballo (Rodeiro), lugar de la parroquia de Álceme, municipio de Rodeiro.
O Carballo do Pazo, lugar de la parroquia de Salcedo, municipio de Pontevedra.
 Val do Carballo, lugar de la parroquia de Couto, municipio de La Cañiza.